Маргарита Александровна Пресич (2 августа 1936, Запорожье — 26 ноября 2011, Одесса) — советская и украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины (2010).

Биография 
Маргарита Пресич родилась в музыкальной семье. Отец, Александр Силович, преподавал в музыкальном училище, возглавлял любительский оркестр, играл на валторне. Мать, Анна Ивановна, училась в то время на вокальном отделении училища. В конце 1938 года семья переехала в Киев, где отец стал дирижёром в опере, а мать — солисткой. Во время войны семья не успела эвакуироваться и поначалу оставалась в Киеве, позже перебрались в Житомир. После войны вернулись в Киев. С 1947 года отец работал в оперном театре и училище во Львове, а затем семья переехала в Одессу, где отец Пресич возглавлял симфонический оркестр в филармонии, а мать была солисткой филармонии.

Окончила Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (филологический факультет) и одновременно с третьего курса поступила в открывшуюся театральную студию. После этого поступила в Одесский украинский театр (ныне Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько), где и проработала всю жизнь.

В 1980-е годы одновременно работала заведующей литературной частью театра. Вела активную общественную деятельность, 17 лет была депутатом райсовета. Как чтица, принимала участие в литературных вечерах.

В 1956 году вышла замуж. Муж Борис — чемпион СССР по метанию копья — был старшим преподавателем кафедры физкультуры мореходного училища. Маргарита Пресич прожила с ним в браке более 50 лет.

Заслуженная артистка Украины (2010).

Умерла после тяжелой болезни 26 ноября 2011 года.

Работы в театре 

 «Наймычка» (И. Тобилевич) — Харитина
 «Тевье-молочник» (по Шолом-Алейхему) — Бейлка
 «Проделки Скапена» (Мольер) — Зирбинетта
 «Кафедра» (В. Врублевская) — Евграфова
 «Не стреляйте в белых лебедей» (Б. Васильев) — Харитина
 «Шельменко-денщик» (Г. Квитки-Основьяненко) — Присинька, Петербургская Дама, Мотря
 «Наследники Рабурдена» (Э. Золя) — Шарлота
 «За двумя зайцами» (М. Старицкий) — Кума Марта
 «Для домашнего очага» (И. Франко) — Юлия Шаблинская,
 «Сватанье на Гончаровке» (Г. Квитки-Основьяненко) — Одарка
 «12 ночь…» КЛИМа — Нимфа,
 «Украинский Декамерон» КЛИМа — Сицилийская женщина,
 «Домик-пряник» М. Стеглика — Кума Кадлачкова

Фильмография 

  — Зелёный фургон — эпизод (нет в титрах)
 1959 — Черноморочка — подруга (нет в титрах)
  — Дума о Британке — Юлька
  — Юлька — Татьяна Михайловна, преподаватель химии
  — Рассказы о Кешке и его друзьях — тётя Рита (нет в титрах)
  — Тимур и его команда — гостья Александровых
  — Малявкин и компания — учительница
  — Приморский бульвар — мама Саши
  — Астенический синдром — эпизод
  — Моя соседка — эпизод
  — Женская логика — соседка
 2002 — Женская логика 2 — эпизод
  — Дружная семейка (25 серия «Мнимая больная») — тётя Паша
 2003 — Кавалеры морской звезды — соседка (нет в титрах)
  — Кредитка (Украина)
  — Исцеление любовью (Украина) — бабушка
 2005 — Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе — эпизод
  — Иван Подушкин. Джентльмен сыска (1-й сезон, фильм 2 «Бриллиант мутной воды») — Коростылёва
  — Ликвидация — торговка семечками
 2007 — Сильнее огня — почтальон
  — Колечко с бирюзой (Украина) — Анастасия Семёновна
 2008 — Разведчики. Война после войны — баба Зина, дворничиха
  — Женить Казанову (Украина) — эпизод
 2009 — Малахольная — баба Катя, соседка
  — Если бы я тебя любил — эпизод
  — Была тебе любимая — баба Зоя
 2011 — Огни притона — соседка Заславских

Примечания

Ссылки 
 «Бриллианты для диктатуры Пресич», интервью с актрисой (март 2011). 

Заслуженные артисты Украины
Выпускники Одесского университета
Персоналии:Одесский украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько
Похороненные в Одессе